Иглика може да се отнася до:
 растението Иглика
 българското женско име Иглика
 три български села:
 Иглика (Област Габрово)
 Иглика (Област Шумен)
 Иглика (Област Ямбол)